Herrenberger ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Herrenberger (1881–1953), deutscher Oberbaustadtrat in Fürth
 Johann Baptist Herrenberger, bekannt als Konstanzer Hans (1759–1793), Württemberger Räuber
 Justus Herrenberger (1920–2014), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Marcus Herrenberger (* 1955), deutscher Buchillustrator

Siehe auch:
 Herberger
 Herrenberg (Begriffsklärung)